John Richardson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 John Richardson House (Massachusetts), ID-Nr. 87000281
 John Richardson House (New York), ID-Nr. 99001419